In zoologia il termine Cepolidae può riferirsi a:
 Cepolidae  – famiglia di pesci ossei
 Cepolidae  – famiglia di molluschi gasteropodi